

Ниже представлены результаты 13 матчей, сыгранных сборной России в 2008 году. В этом году сборная России выступала в финальном этапе чемпионата Европы, который проходил с 7 по 29 июня в Австрии и Швейцарии, а также стартовала в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года.

Все игры 
Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

XIII чемпионат Европы. Матч группы D

XIII чемпионат Европы. Матч группы D

Таблица после тура

XIII чемпионат Европы. Матч группы D

Итоговая таблица группы

XIII чемпионат Европы. 1/4 финала

XIII чемпионат Европы. 1/2 финала

Товарищеский матч

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Отборочная стадия XIX чемпионата мира. Матч группы 4 зоны УЕФА

Таблица после тура

Рекорды 
 В 2008 году сборная России впервые со времён распада СССР преодолела групповой этап любого международного турнира (чемпионата Европы или чемпионата мира), в котором когда-либо участвовала, и впервые завоевала медаль на чемпионате Европы (бронзовая благодаря выходу в полуфинал).
 Впервые сборная России в новейшей истории довела матч плей-офф до дополнительного времени и победила (3:1 против Нидерландов).
 Матч против Литвы принёс сборной России с учётом матчей СССР и СНГ 300-ю победу в истории, а Владимир Быстров забил в нём 1000-й гол сборной России (с учётом голов Российской империи, СССР и СНГ).
 В матчах с участием сборной России было назначено сразу шесть пенальти, из них пять — в пользу сборной России. Россияне забили четыре пенальти (промахнулся только Динияр Билялетдинов), а пенальти в ворота сборной России не забил валлиец Гарет Бэйл.

Происшествия 
 Матч против сборной Румынии чуть не был сорван из-за телефонного звонка с заведомо ложным сообщением о заложенной бомбе.

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2008 на сайте rusteam.permian.ru
 Все сборные России по футболу в 2008 году на сайте russia-matches.ucoz.ru

2008